Národní rada může být:

zákonodárné sbory či sněmovny
 Česká národní rada
 Slovenská národní rada
 Národní rada Slovenské republiky
 Národní rada (Rakousko)

jiné kolektivní orgány
 Národní rada židovská
 Československá národní rada
 Židovská národní rada
 Česká národní rada (odboj)
 Národní rada osvobození Jugoslávie
 Ukrajinská národní rada Prjaševčiny
 Národní ekonomická rada vlády
 Izraelská národní bezpečnostní rada
 Dočasná národní přechodná rada
 Národní bezpečnostní rada USA

Související rozcestníky 
 Slovenská národní rada (rozcestník)